Пампло́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 90 км на північний схід від Тулузи, 24 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 415 осіб у працездатному віці (15-64 років) 269 були активні, 146 — неактивні (показник активності 64,8%, у 1999 році було 60,5%). З 269 активних працювало 245 осіб (133 чоловіки та 112 жінок), безробітних було 24 (11 чоловіків та 13 жінок). Серед 146 неактивних 32 особи були учнями чи студентами, 71 — пенсіонером, 43 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 335 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 744,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Памплонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн